Shankara kan syfta på:

 Adi Shankara (788–820), filosof i den indiska advaitaskolans tolkning av vedanta
 Shankara (Shiva) – en av Shivas gestalter.

Se även
 Shankaracharya – en titel